Кивиок може да се отнася до:

 Кивиок (митология) - герой от инуитската митология
 Кивиок (спътник) – спътник на Сатурн